Laura – imię żeńskie

Miejscowości o nazwie Laura 
 Laura – miejscowość w województwie śląskim
 Laura – wieś w USA, w stanie Ohio
 Laura – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Laura – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Laura - miejscowość na Wyspach Marshalla, na atolu Majuro

Filmografia 
 Laura – film amerykański z 1944 roku
 Laura – film polski z 2010 roku

Muzyka 
 Laura – singel Bat for Lashes z albumu The Haunted Man
 Laura – singel amerykańskiego zespołu Scissor Sisters z albumu Scissor Sisters
 Laura – album Laury Pausini
 Laura – album zespołu Fields Of The Nephilim

Zobacz też 
 Huta Laura